Jeneffe, en Belgique, est le nom de deux villages wallons :

 Jeneffe, section de la commune de Donceel, dans la province de Liège.
 Jeneffe, section de la commune d'Havelange, dans la province de Namur

Homonymie